

Astronomia 
 Lola – asteroide

Automobilismo 
 Lola Racing Cars – una casa automobilistica da corsa.

Cinema 
 Lola – film del 1914 diretto da James Young
 Lola – cortometraggio del 1914 diretto da Henry Otto
 Lola - Donna di vita (Lola) – film del 1961 diretto da Jacques Demy
 Lola – film del 1981 diretto da Rainer Werner Fassbinder
 Lola – film del 1986 diretto da Bigas Luna
 Lola – film del 1989 diretto da María Novaro
 Lola – film del 2001 diretto da Carl Bessai
 Lola – film del 2009 diretto da Brillante Mendoza
 Lola – film del 2019 diretto da Laurent Micheli
 Lola Darling – film diretto da Spike Lee
 Lola corre – film diretto da Tom Tykwer

Geografia 
 Lola – comune della Guinea nella prefettura omonima

Musica 
 Lola – singolo dei Kinks del 1970
 Lola – singolo dei Chrisma del 1977
 Lola – album di Lola Ponce del 2011
 Lola – singolo di Iggy Azalea e Alice Chater del 2019

Manga 
 Lola, personaggio del manga e anime One Piece.

Nautica 
 Lola Aylings – compagnia produttrice di barche a remi e da canottaggio.

Onomastica
 Lola – forma ipocoristica del nome proprio di persona femminile Dolores